

Toponymie

de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Guty est un village de la powiat de Giżycko
 Guty est un village de la powiat d'Olecko

de la voïvodie de Mazovie
 Guty est un village de la powiat de Legionowo
 Guty est un village de la powiat de Sokołów

de la voïvodie de Podlachie
 Guty est un village

 Guty, un village